Driver – seria gier komputerowych
 Driver (w Stanach Zjednoczonych wydana jako Driver: You Are the Wheelman) – gra komputerowa, wydana w 1999 roku
 Driver – album muzyczny zespołu Maxim

Zobacz też 
 The Driver (Kierowca) – film z 1978 roku
 sterownik urządzenia
 Drive